Le terme de vannage recouvre, en français, deux notions distinctes :
 le produit de la vannerie, activité du vanneur ;
 dans le domaine de l'irrigation et de la navigation, une largeur de rivière équipée de vannes pour la régulation des cours d'eau ;
 en géomorphologie, le vannage est l'érosion des particules fines d'un sédiment meuble sous l'action de l'eau ou du vent.